Silverdale kan syfta på:

 Silverdale, Lancashire – en ort i Lancaster, Lancashire, England
 Silverdale, Nottinghamshire – en ort i Nottingham, Nottinghamshire, England
 Silverdale, Staffordshire – en ort och civil parish i Staffordshire, England
 Silverdale, Washington – en ort i Kitsap County, Washington, USA
 Silverdale Creek – förgrening